Obchodník se smrtí je název:

v kinematografii:
 Obchodník se smrtí (film, 2005) – film USA, režie Andrew Niccol
 Obchodník se smrtí (film, 2006) – film USA/Itálie, režie Renzo Martinelli
 Obchodník se smrtí (film, 2008) – film USA, režie Glenn McQuaid

v literatuře:
 Obchodník se smrtí (kniha) – kniha, jejímž autorem je Hugh Laurie